Miejscowości w USA:
 Topsfield – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Topsfield – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Topsfield – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
Gminy w USA:
 Topsfield (ang. Topsfield Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Topsfield (ang. Topsfield Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex